Takahiro Masukawa (Hyōgo, 8 de novembro de 1979) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Vissel Kobe.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Vissel Kobe